Live and Rare (álbum de Jane's Addiction)
 Live and Rare (My Chemical Romance)
 Live & Rare (Korn)
 Live & Rare (Rage Against the Machine)
 Live & Rare (Reagan Youth)
 Live & Rare Volume 1, um álbum de Quiet Riot

Desambiguação